La Serreta és una muntanya de 1.210 metres del municipi de Navès (Solsonès).

Referències 

Muntanyes de Navès